Kobbe steht für:
 Kobbe (Sudan), antike Stadt in Distrikt Darfur

Kobbe ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich-Carl Kobbe (1892–1957), deutscher Schriftsteller, Journalist, Theater- und Hörspielregisseur
 George Kobbe (1902–1934), deutscher Karikaturist
 Peter von Kobbe (1793–1844), deutscher Jurist und Heimatforscher
 Theodor von Kobbe (1798–1845), deutscher Jurist und Schriftsteller